A Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, ou UNEF, é um centro universitário do município de Feira de Santana, Bahia.

Cursos de graduação 
 Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo
 Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda
 Administração com Habilitação em Gestão de Sistemas de Informações
 Turismo
Ciências Farmacêuticas
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Elétrica
Arquitetura e Urbanismo
Odontologia
Biomedicina
Fisioterapia
Nutrição
Design de Interiores

Cursos de pós-graduação 
 Gestão estratégica de Negócios
 Comunicação e Mercado

 Pós-Graduação à Distância (EAD)
 MBA Executivo Empresarial
 MBA Profissional
 Lato Sensu em Administração e Marketing
 Lato Sensu em Administração, Finanças Empresariais e Negócios
 Lato Sensu em Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas
 Lato Sensu em Educação Ambiental Urbana
 Lato Sensu em Educação Infantil
 Lato Sensu em Educação de Jovens e Adultos (EJA)
 Lato Sensu em Engenharia de Sistemas
 Lato Sensu em Formação Docente para a Atuação em Educação à Distância
 Lato Sensu em Gestão Administrativa na Educação
 Lato Sensu em Gestão Bancária e Negócios
 Lato Sensu em Gestão Contábil e Financeira
 Lato Sensu em Gestão de Logística Empresarial
 Lato Sensu em Gestão de Telecomunicações
 Lato Sensu em Novas Tecnologias na Educação
 Lato Sensu em Pedagogia Empresarial
 Lato Sensu em Planejamento Educacional e Docência do Ensino Superior
 Lato Sensu em Psicopedagogia Clinico - Institucional
 Lato Sensu em Redes de Computadores
 Lato Sensu em Tecnologia de Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal
 Lato Sensu em Tecnologia em Recursos Humanos

Ver também 
 Associação Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia
 Universidade Estadual de Feira de Santana

Ligações externas 
 

Instituições de ensino de Feira de Santana
Centros universitários da Bahia
Empresas de Feira de Santana